Les Liaisons dangereuses est un roman libertin de Pierre Choderlos de Laclos publié en 1782. Il a été adapté à plusieurs reprises :
 Les Liaisons dangereuses 1960, film français réalisé par Roger Vadim en 1959 ;
 Les Liaisons dangereuses (Dangerous Liaisons), film britannique réalisé par Stephen Frears en 1988 ;
 Sexe Intentions / Un pari cruel (), film américain réalisé par Roger Kumble en 1999, inspiré du roman Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos ;
 Les Liaisons dangereuses, mini-série franco-britannico-canadienne diffusée en 2003 ;
 Dangerous Liaisons (), film sino-coréen réalisé par Hur Jin-ho en 2012.
 Dangerous Liaisons, téléfilm américain réalisé par Taylor Hackford en 2014.

Autres 

 Liaisons dangereuses, album de Doc Gynéco sorti en 1998 ;
 Liaisons Dangereuses, groupe allemand d'électropunk du début des années 1980.